

Personen 
 Ard Schenk (1944), Nederlands schaatser
 Hans Schenk (econoom) (1949), Nederlandse emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde
 Johan Schenck of Schenk (1660-1712) - een Nederlands-Duitse componist
 Pieter Schenk (I) (1660-1711), Duits graveur
 Pieter Schenk (II) (1693-1775), Nederlands-Duits graveur en kaartenmaker (de zoon van Pieter Schenk I)
 Karl Schenk (1823-1895)
 Klaas Schenk (1906-1993), Nederlands schaatser en coach
 Christian Schenk (1965), voormalige Duitse atleet
 Jacob Schenk (1973)
 Franziska Schenk (1974)
 W.A. Schenk, ridder in de Militaire Willems-Orde

Andere betekenissen 
 Schenk (titel), een middeleeuwse titel
 Schenk of Schenkwetering, een waterloop in Den Haag

Zie ook
Schenck, naam die hetzelfde wordt uitgesproken, maar anders is gespeld.